Jacksoniano puede referirse a:
 Lo relativo a Andrew Jackson (presidente de los Estados Unidos), especialmente los conceptos de:
 democracia jacksoniana. (una filosofía política)
 demócrata jacksoniano (la facción jacksoniana del Partido Demócrata de los Estados Unidos).
 Priaboniense, una división de la escala temporal geológica.
 Epilepsia jacksoniana o Jacksonian seizure, un fenómeno neurológico (nombrado en honor del neurólogo John Hughlings Jackson).

Notas